Peucedanum longifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz de Paula Adam von Waldstein-Wartemberg och Pál Kitaibel. Peucedanum longifolium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. l. officinaliformis
 P. l. vourinense

Källor 

Siljor
longifolium